Танино — название населённых пунктов в России:

 Танино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Танино — деревня в Спасском районе Татарстана.
 Танино — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Танино — с 1948 по 1990 год название села Сары-Баш в Первомайском районе Крыма.